Schrefel ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schrefel (* 1945), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Magdalena Schrefel (* 1984), österreichische Dramatikerin